Бурден: (, ) — английская и французская фамилия.

Известные носители 
 Бурден, Крис (1946—2015) — американский концептуальный художник.
 Бурден, Морис (более известен как Григорий VIII; ум. 1137) — антипапа с 10 марта 1118 по 22 апреля 1121 года, в период понтификатов пап Геласия II и Каликста II.
 Бурден, Франсуаза (1952—2022) — французская писательница.
 Бурден, Фредерик (род. 1974) — французский серийный самозванец, прозванный прессой «Хамелеоном».
 Бурден, Энтони (1956—2018) — американский шеф-повар, писатель и телеведущий.

См. также 
 Бёрден